Зенден може бити:

 Зенден (Баварска), град у округу Ној-Улм, у њемачкој покрајини Баварска.
 Зенден (Вестфален), општина у округу Коесфелд, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.